Научниј (Казахстан), село у Шортандинском рејону  у Акмолинској области у Казахстану
 Научниј (Крим), село у Бахчисарајском рејону на Криму
 Научниј (платформа), жељезничка платформа Јужне жељезнице у Украјини

или

 Кримска астрофизичка опсерваторија, опсерваторија у близини села Научниј на Криму